Татьяна Харлампьевна Емельянова (Бревнова) (29 января 1927 — 22 октября 2018) ― передовик советского машиностроения, участница трудового фронта Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Нижнего Тагила (1984), кавалер ордена Ленина.

Биография 
Родилась 29 января 1927 года.

В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, Татьяна Бревнова в возрасте пятнадцати лет трудоустроилась в медницкий цех Уралвагонзавода (входит в Союз Машиностроителей России). Быстро зарекомендовала себя и в этом же году была назначена бригадиром. Её бригаде, самой первой из 15 бригад, было присвоено почётное звание Гвардейской фронтовой. Под ее чутким началом несовершеннолетние юноши и девушки производили элементы топливной системы для танков Т-34.

В 1943 году её делегировали на Всесоюзное совещание бригадиров комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Отправилась в город Москву, в ЦК ВЛКСМ, где была представлена к награждению Почетным знаком.

После завершения Великой Отечественной войны Татьяна стала без отрыва от производства обучаться в школе мастеров. Её назначили мастером в цехе мелких узлов, а затем она стала работать старшим мастером в термическом цехе Уралвагонзавода. С 1983 года Татьяна Бревнова находится на заслуженном отдыхе.

Активно занималась общественной деятельностью. В советское время принимала участие в женском движении, была отмечена призом журнала «Работница». В 1974 году была делегирована участницей Пленума Комитета советских женщин. Являлась участницей Военного Парада 9 мая 1985 года.

Решением Нижнетагильского городского Совета народных депутатов от 13 сентября 1984 года удостоена звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил».

Проживала в городе Нижний Тагил.

Скончалась 22 октября 2018 года, похоронена на кладбище "Пихтовые горы" в Нижнем Тагиле.

Награды и звания 
 Орден Ленина
 Медаль "За трудовую доблесть"
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 другими медалями.
 Почётный гражданин города Нижний Тагил (13.09.1984)

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Харлампьевна Емельянова (Бревнова)
 Биография Татьяна Емельянова (Бревнова)

Участники парада на Красной площади 9 мая 1985 года
Почётные граждане Нижнего Тагила
Похороненные в Нижнем Тагиле